Las Vegas è un gioco di carte.

Come si gioca

Si trovano diversi modi di giocare a questo gioco consultando la rete, ad esempio con un mazzo di carte italiane, un mazzo di carte francesi o come spesso viene giocato con due mazzi di carte francesi (esclusi i jolly).

In questo gioco la vincita finale è assegnata ai due giocatori che hanno realizzato il punteggio più alto e quello più basso e tra loro due egualmente diviso.

Il valore delle carte è quello nominale e le figure valgono tutte 10 punti (il punteggio dell'ASSO è stabilito dal numero di assi che il giocatore dispone nella propria mano, in caso il numero degli assi è uno il valore nominale delle carte è uno. Se invece si dispone di due o più assi entrambi avranno il valore di undici ciascuno).

Le carte vengono distribuite in senso antiorario e allo stesso modo cambia il mazziere.

Per ogni mano tutti i giocatori devono porre una puntata obbligatoria che serve alla creazione di un piatto iniziale che i giocatori potranno contendersi. Il mazziere distribuisce tre carte coperte di fronte a ogni giocatore e ne dispone quattro, sempre coperte, al centro del tavolo (in una variante popolare, di carte ai giocatori ne vengono distribuite quattro a testa).
Quindi cominciano i giri di scommesse, nel quale a turno, ogni giocatore ha facoltà di "parlare", ossia di eseguire un'azione. Si gioca sempre in senso antiorario, a partire dal giocatore alla destra del mazziere con il numero di carte più alto ancora a sua disposizione (in un'altra variante la facoltà di "PARLARE" è sempre di chi è alla destra del mazziere o comunque di chi ha nel giro precedente fatto la puntata più alta).

Le possibilità principali, come nel poker, sono le seguenti:

 puntare: il primo giocatore che apre il giro di scommesse mette una certa somma nel piatto.
 bussare (o passare o parola): il primo giocatore che apre il giro di scommesse può decidere al momento di non puntare, il giocatore successivo a colui che ha passato deciderà se puntare o bussare e così vale anche per gli altri giocatori. Se tutti i giocatori passano il giro di scommesse è chiuso, altrimenti i giocatori che hanno bussato dovranno decidere se vedere e coprire la puntata o lasciare. Un giocatore non può bussare se il giocatore precedente ha puntato.
 vedere: dopo che il giocatore ha puntato, gli altri giocatori sono obbligati a puntare almeno altrettanto oppure uscire dalla mano.
 rilanciare: un giocatore può scommettere una somma maggiore del minimo richiesto per restare in gioco, ovviamente tutti gli altri giocatori sono tenuti a vedere o lasciare.
 lasciare: un giocatore lascia qualora non sia intenzionato a vedere la puntata o il rilancio, ovvero consegna le carte al mazziere e rinuncia al piatto, perdendo quanto aveva scommesso in precedenza.

Terminato il primo giro di puntate, il mazziere scopre una carta qualsiasi delle quattro carte al centro. Tutti i giocatori dovranno scartare, quindi riporre sopra la carta scoperta al centro, tutte le carte in proprio possesso dello stesso valore di quest'ultima (quindi se anche all'inizio il giocatore aveva un punteggio alto, es. 4 figure quindi 40 punti, dovendo scartare le carte in suo possesso uguali a quelle che il mazziere scopre tra quelle presenti al centro, il suo punteggio man mano si riduce magari portandolo alla possibilità di avere un punteggio basso ugualmente concorrenziale). Si procede quindi con altri giri di puntate per ogni carta scoperta al centro con le stesse modalità, fino ad arrivare all'ultimo turno. Se una delle carte che vengono girate sul tavolo è uguale a un'altra carta girata nella stessa mano, tale carta viene sostituita da una carta pescata dal mazzo delle carte non distribuite.
L'ultimo turno consiste nel puntare dopo che tutte le carte al centro sono state scoperte.

Alla fine dell'ultimo turno di puntate restano normalmente almeno due giocatori. Si mostrano le carte dei giocatori e si confronta il punto di ciascuno. Il piatto viene diviso in due parti uguali che andranno a chi, fra i giocatori ancora in gioco e sommando il valore nominale delle carte ancora a disposizione, possiede il punteggio più basso e a chi possiede quello più alto.
Se ci sono più giocatori con il punto più alto (o più basso) la corrispondente metà del piatto viene divisa in parti uguali tra loro. Se resta solo un giocatore in gioco con il punto più alto (o più basso), vincerà la metà del piatto, mentre la restante metà verrà rimessa in gioco per la mano successiva (questa è una possibilità remota, nel gioco reale mai successa, perché i vari giocatori vedendo le carte in possesso degli altri non rinunciano alla mano).

Invece, nel caso in cui un giocatore scarti durante il gioco tutte le carte, sarà soddisfatta la condizione di punteggio "Las Vegas", ovvero il giocatore avrà diritto ad accaparrarsi l'intero piatto, lasciando "a bocca asciutta" chi invece puntava ad accaparrarsi almeno la metà di esso con il punteggio più alto o più basso. Questo può avvenire anche molto prima che tutte le carte vengano scoperte al centro e logicamente si interromperanno tutti i giri di puntate e si passerà alla mano successiva. È consuetudine accompagnare il gesto di scartare l'ultima carta in proprio possesso dicendo ad alta voce "LAS VEGAS".

Giochi di carte